

Muziek en entertainment 
 Sam Jones (muzikant) (1924-1981), Amerikaans bassist, cellist en componist
 Samuel Jones (componist) (1935), Amerikaans componisten dirigent
 Sam Jones (Doctor Who), karakter in de romans over Doctor Who
 Sam Jones (Amerikaans acteur, 1954), Sam J. Jones, Amerikaans acteur, Flash Gordon (1980)
 Sam Jones III, Amerikaans acteur, speelde Pete Ross in Smallville
 Sam Jones (Mayberry R.F.D.), een fictief karakter in de The Andy Griffith Show en Mayberry R.F.D.
 Samantha Jones (Sex and the City), een fictief karakter in Sex and the City en The Carrie Diaries
 Sam Jones (fotograaf), Amerikaans fotograaf en documentairemaker

Strijdkrachten, politiek, wetenschap, enz. 
 Sam Jones (Australisch politicus) (1923-1999), lid voor Waratah, New South Wales, 1965-1984
 Sam Jones (Confederatie) (1819-1887), majoor-generaal in de burgeroorlog voor de Confederatie
 Sam Jones (Mobile), burgemeester van Mobile, Alabama
 Sam Jones (Louisiana), Sam H. Jones (1897-1978), gouverneur van Louisiana
 Samuel Jones (academicus) (ca. 1680-1719/2-1719), Engels opleider/academicus
 Samuel Jones (chancellor) (1769-1853), Chancellor van New York, 1826-1828
 Samuel Jones (parlementslid) (1610-1673), Engels parlementslid in de House of Commons in 1656 en 1660
 Samuel Jones (nonconformist) (1628-1697), Welsh non-conformistisch predikant
 Samuel Jones (comptroller, New York) (1734-1819), eerste comptroller van de staat New York
 Samuel Jones-Loyd (1796-1883), Brits bankier en politicus, 1e baron van Overstone
 Samuel Jones (politicus, New York), Samuel A. Jones (1861-?), New Yorks politicus
 Samuel Jones (Lawrence), Samuel J. Jones, Amerikaans leidend figuur in de Slag van Lawrence voorafgaand aan de burgeroorlog
 Samuel M. Jones (1846-1904), Amerikaans zakenman en politicus
 Samuel Porter Jones (1847-1906), Amerikaans evangelist
 Samuel S. Jones (1837-1923), burgemeester van Provo, Utah, 1898-1899.
 Sam Jones, bekend als Ar-pi-uck-i (1760-1860), leider van de Seminole-indianen

Sport 
 Sammy Jones (Australisch cricketspeler) (1861-1951), Australisch cricketspeler
 Samuel Jones (touwtrekker) (1878-1954), Amerikaans touwtrekker
 Samuel Jones (hoogspringer) (1879-1954), Amerikaans Olympische atleet in hoogspringen
 Sam Jones (honkballer, 1892-1966), Sad Sam Jones, Amerikaans honkballer
 Sammy Jones (Iers voetballer) (1911-1993), Iers voetballer
 Sam Jones (honkballer, 1925-1971), Toothpick Sam, Amerikaans honkballer
 Sam Jones (basketballer) (1933-2021), Amerikaans basketballer
 Sam Jones (Australian football) (1974), Australisch Australian footballer uit Tasmania
 Sam Jones (basketballer,  1978), Amerikaans basketbalspeler en coach
 Sam Jones (rugbyspeler) (1991), Engels rugbyspeler